Sieben Stunden steht für folgende Filme:

 Sieben Stunden (2018), deutscher Fernsehfilm von Christian Görlitz (2018) 
 Sieben Stunden der Gewalt, italienischer Film von Michele Massimo Tarantini (1973) 
 Sieben Stunden Angst, US-amerikanischer Film von Beau Bridges (1988)

Siehe auch:
 7hours, Ausstellungszentrum in Berlin